Эдуа́рд, Эдвард — мужское имя, отходящая форма имени Edward, от англосаксонского Ēadweard — «страж богатства, достатка, счастья» (ead означает «счастливый, процветающий», а weard переводится как «страж»).

Персоны, известные по имени 
 Эдуард, герцог Фитцджеймс (1776—1838) — французский аристократ из семьи Фитцджеймсов, правнук 1-го герцога Бервик.
 Эдуард, граф Уэссекский (род. 1964 года) — член Британской королевской семьи, третий сын королевы Великобритании Елизаветы II.
 Эдуард (1861—1918) — герцог Ангальтский из династии Асканиев, генерал-майор.
 Эдуард (1336—1371) — герцог Гельдерна и граф Цютфена.
 Эдуард (ок. 1283—1367) — король Шотландии в 1332—1336 годах.
 Эдуард I (1239—1307) — король Англии из династии Плантагенетов.
 Эдуард II (1284—1327) — английский король из династии Плантагенетов.
 Эдуард III (1312—1377) — король Англии из династии Плантагенетов.
 Эдуард III (1377—1415) — герцог Бара и маркграф Понт-а-Муссона.
 Эдуард II (1339/1345—1352) — граф Бара и сеньор Муссона.
 Эдуард IV (1442—1483) — король Англии, представитель Йоркской линии Плантагенетов.
 Эдуард I (ок. 1295/1296—1336) — граф Бара и сеньор Муссона.
 Эдуард I (1284—1329) — граф Савойи, Аосты и Морьена.
 Эдуард V (1470—1483?) — король Англии.
 Эдуард VI (1537—1553) — король Англии и Ирландии.
 Эдуард VII (1841—1910) — король Великобритании и Ирландии, император Индии.
 Эдуард VIII (1894—1972) — король Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, император Индии.
 Эдуард Август, герцог Кентский (1767—1820) — член британской королевской семьи, четвёртый сын короля Георга III.
 Эдуард Вестминстерский (1453—1471) — наследный принц Англии и Ирландии.
 Эдуард Изгнанник (1016—1057) — сын англосаксонского короля Эдмунда Железнобокого.
 Эдуард Исповедник (ок. 1003—1066) — предпоследний англосаксонский король Англии.
 Эдуард Миддлгемский (1473—1484) — наследный принц Англии, сын короля Ричарда III.
 Эдуард Мученик (962—978) — король Англии.
 Эдуард Норвичский, 2-й герцог Йоркский (1373—1415) — 1-й граф Ратленд, 1-й граф Корк, 1-й герцог Альбемарль, 2-й герцог Йоркский.
 Эдуард Плантагенет, 17-й граф Уорик (1475—1499) — единственный сын Джорджа Плантагенета.
 Эдуард Старший (869/877—924) — король Англии.
 Эдуард Чёрный Принц (1330—1376) — старший сын короля Англии Эдуарда III.
 Эдуард де Вер, 17-й граф Оксфорд (1550—1604) — английский государственный деятель, 17-й граф Оксфорд.

Примечания 

Имена германского происхождения
Русские мужские имена